Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1990 de l’Open d'Australie qui est disputé du 15 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Natasha Zvereva et Jim Pugh battent Zina Garrison et Rick Leach en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1990
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Tennis en Australie en 1990
Tennis en janvier 1990